Käferstein ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Käferstein (1835–1875), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Mitglied des Landtages
 Gustav Franz Käferstein (1797–1881), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Mitglied des Landtages
 Theodor Käferstein (1827–1905), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Mitglied des Landtages

Siehe auch:
 Keferstein